Клек — топоним и фамилия:

Топоним 
 в Сербии:
 Клек — село в общине Зренянин.
 Клек — крепость.
 в Боснии и Герцеговине:
 Клек — село в общине Источно-Ново-Сараево.
 Клек — спорный полуостров.
 в Хорватии:
 Клек — горы.
 Клек — село в Дубровницко-Неретванской жупании, муниципалитет Сливно.

Фамилия 
 Клек, Дженни (1947—2020) — английский учёный-палеонтолог.

См. также 
 Клёк
 Клёкер
 Клекерс